Die Einsteingleichung (auch: Einstein-Gleichung, Einstein’sche Gleichung bzw. einsteinsche Gleichung) bezeichnet:

 in der kinetischen Gastheorie die Einstein-Smoluchowski-Beziehung
 vier zusammengefasste, physikalische Phänomene, die durch Licht ausgelöst werden, siehe photoelektrischer Effekt
 eine klassische Beschreibung der Gravitation, siehe einsteinsche Feldgleichungen
 auch die Umrechnung von Energie in Masse und umgekehrt, siehe Äquivalenz von Masse und Energie